Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS/USNS Clemson, d'après le midshipman  :
 l', un destroyer de classe Clemson lancé en 1918 et vendu en 1946 ;
 l', un navire cargo polyvalent de type Victory ship lancé en 1945 et retiré du service en 1970.

Clemson